Сотерия:

 Сотерия — альтернативный метод лечения шизофрении.
 Сотерия — в Древнем Риме подарок по случаю выздоровления.
 Сотерия Римская — святая мученица IV века.

См. также 
 Сотер